Stromgenerator steht für:
 Elektrischer Generator
 Konstantstromquelle

Siehe auch: